Bossuet ist der Familienname folgender Personen:

 Félix Bossuet (* 2005), französischer Kinderdarsteller
 François Antoine Bossuet (1798–1889), belgischer Vedutenmaler
 Jacques Bénigne Bossuet (1627–1704), französischer Bischof und Autor